Tibidabo (berg), een berg in Barcelona
Tibidabo (wijk), een wijk in stadsdeel Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
Tibidabo (attractiepark), een attractiepark op de gelijknamige berg in Barcelona
Kabelspoorweg van Tibidabo, de kabelspoorweg die als Funicular del Tibidabo bekendstaat
Avinguda Tibidabo (metrostation), een station op metrolijn L7 in Barcelona